Daniel Müller (Belgisch politicus)
 Daniel Müller (curlingspeler) - Zwitsers curlingspeler
 Daniel Müller (wielrenner) - Zwitsers wielrenner
 Daniel Müller (Zwitsers politicus)